Карамболь может означать:
 Карамболь — разновидность игры на бильярде.
 «Карамболь» — Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр.
 «Карамболь» — танец.
 «Карамболь» — российский 16-серийный телесериал 2006 года.

См. также 
 Карамбола